Le réfrigérateur pot-en-pot (ou canari frigo, frigo du désert, réfrigérateur pot dans un pot est un dispositif de réfrigération qui maintient les aliments au frais sans électricité, en utilisant le refroidissement par évaporation.

Histoire 
L'appareil et son procédé de fabrication ont été conçus par Mohammed Bah Abba pour aider les familles soudanaises à conserver leurs aliments, bien que le principe de fonctionnement soit connu et mis en application depuis au moins 2500 av. J.-C..

Principe 

Un pot en terre cuite poreuse ou en argile, garni de sable humide, contient un pot intérieur (qui peut être hermétique et ainsi contenir des liquides) dans lequel l'aliment est placé : l'évaporation du liquide extrait la chaleur de la cuve intérieure. L'appareil peut être utilisé pour refroidir des substances telles que l'eau, les aliments ou les médicaments sensibles aux hautes températures. L'efficacité du dispositif varie en fonction du taux d'humidité, en effet l'eau s'évapore moins bien dans un air humide, donc l'énergie drainée du système est moindre, et donc le système est moins efficace. De plus, placer le dispositif dans une pièce ventilée le rend plus efficace.

Développement moderne 
Mohammed Bah Abba, un enseignant nigérian d'une famille de fabricants de pots, a fait breveter le réfrigérateur pot-en-pot en 1995. Pour son développement, Bah Abba a remporté le Rolex Awards for Enterprise en 2000 et le Shell Award for Sustainable Development en 2001, ainsi qu'un prix de  dont il s'est servi pour rendre le dispositif abordable dans son pays, en effet, en 2001 il en avait vendu plus de , à 0,40 $ l'unité.

Notes et références

Articles connexes 

Réfrigération
Conservation alimentaire